Cartagena hace referencia a varios artículos:

Geografía

En Chile
 Cartagena (Chile), ciudad de la Región de Valparaíso;
Lo Cartagena, localidad de la Región de O'Higgins.

En Colombia

Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar;
Cartagena del Chairá, localidad del departamento de Caquetá;
Estado Libre de Cartagena, región histórica en la época independentista;
Provincia de Cartagena (Nueva Granada), región histórica;
Departamento de Cartagena, región histórica;

En Cuba
 Cartagena (Cuba), poblado en la provincia de Matanzas;

En España

Cartagena (España), ciudad y municipio;
Cartagena Casco, diputación del municipio de Cartagena;
Provincia de Cartagena (España), provincia desaparecida;
Provincia marítima de Cartagena, provincia marítima de España;

En Filipinas

 Cartagena (Negros Occidental), localidad de Negros Occidental;
 Cartagena (Misawii Occidental), localidad de Misawii Occidental;

En México
 Cartagena (Chiapas), poblado del estado de Chiapas;
 Cartagena (Veracruz), poblado del estado de Veracruz-Llave;
 Cartagena (Estado de México), localidad del estado de México

En Estados Unidos
 Carthagena, área no incorporada del estado de Ohio;

En Costa Rica
 Cartagena (Guanacaste), localidad en Lagunillas, Guanacaste;

Clubes de fútbol

En Colombia
 Real Cartagena, de la ciudad de Cartagena de Indias;

En Costa Rica
 Cartagena (club de fútbol costarricense), fundado en 1998;

En España

Fútbol Club Cartagena
Cartagena Fútbol Club
Cartagena Club de Fútbol (1919-1952) ya desaparecido;
Fútbol Club Cartagena - La Unión

Además 
 Cartagena (novela), de Claudia Amengual, publicada en 2015;
 Cartagena (bebida), bebida alcohólica, tipo mistela, típica del Languedoc;
 Cartagena, película francesa de 2009.